Васи́лий Нови́цкий:
 Новицкий, Василий Васильевич (1863—1911) — русский политический и государственный деятель, таврический губернатор.
 Новицкий, Василий Дементьевич (1837—1907) — русский генерал.
 Новицкий, Василий Фёдорович (1869—1929) — русский и советский военный деятель, историк и востоковед, профессор.